Filip Juričić može označavati:

 Filip Juričić (glumac), hrvatski glumac ili
 Filip Jurićić (jedriličar), hrvatski jedriličar.